Спрус-стрит, 8 (; ранее Нью-Йорк-бай-Гери,  и Би́кман-Та́уэр, ) — 76-этажный небоскрёб в Нижнем Манхэттене. Небоскрёб расположен по адресу Спрус-стрит 8, к юго-востоку от муниципального центра и западнее Бруклинского моста.

Проект небоскрёба был разработан Фрэнком Гери совместно с архитектурным бюро WSP Group. Застройщиком выступила компания Forest City Enterprises, стройкой же руководила компания Kreisler Borg Florman. Здание возводилось с 2006 по 2011 годы. В его строительстве использовались железобетон и нержавеющая сталь.

На первых этажах небоскрёба расположена начальная школа, которая находится под управлением департамента образования Нью-Йорка. Стены школы облицованы красно-коричневым кирпичом. Совокупная площадь её помещений на первых пяти этажах здания составляет 9300 м². Школа рассчитана на 600 учеников. На четвёртом этаже имеется открытая спортивно-игровая площадка площадью около 460 м². Над школой расположено 9 сотен элитных квартир, площадь которых варьируется от 46 до 150 м², а планировка — от студий до трёхкомнатных апартаментов. Помещения в небоскрёбе сдаются по рыночной цене, однако ни одно из них не предназначено для продажи. На одном из этажей здания расположен филиал .

Высота небоскрёба составляет 265 метров, на момент постройки он находился на 12-м месте среди высочайших жилых строений мира и на 2-м месте среди подобных строений в западном полушарии.

Критика 
Небоскрёб получил положительные отзывы. Так, архитектурный обозреватель The New York Times Николай Урусов назвал здание лучшим небоскрёбом города со времён постройки здания CBS в 1965 году, а журнал New Yorker охарактеризовал его как одну из лучших башен в Нижнем Манхэттене. В 2011 году проект получил премию Emporis Skyscraper Award.

Примечания 

Нижний Манхэттен
Небоскрёбы, построенные в 2011 году
Здания и сооружения, построенные в 2011 году в США
2011 год в Нью-Йорке